El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2012 (oficialmente Gran Premio Generali  de la Comunitat Valenciana) fue la decimoctava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2012. Tuvo lugar en el fin de semana del 9 al 11 de noviembre de 2012 en el Circuito Ricardo Tormo, situado en la localidad de Cheste, Comunidad Valenciana, España.

La carrera de MotoGP fue ganada por Dani Pedrosa, seguido de Katsuyuki Nakasuga y Casey Stoner. Marc Márquez fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Julián Simón y Nicolás Terol. La carrera de Moto3 fue ganada por Danny Kent, Sandro Cortese fue segundo y Zulfahmi Khairuddin tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo
Valencia
Deporte en España en 2012